Михаил Гришин:
 Гришин, Михаил Данилович (1898—1982) — советский генерал-майор.
 Гришин, Михаил Иванович (1921—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Гришин, Михаил Михайлович (1891—1979) — советский учёный в области гидротехники.